Биленштейн () — немецкая фамилия.

Известные носители:

 Биленштейн, Август (1826—1907) — этнограф и лингвист; пастор.
 Биленштейн, Бернхард (1877—1959) — балтийско-немецкий архитектор, известный работами в Риге.